Гунька

Населені пункти 
 Гунька — село в Україні, в Немирівському районі Вінницької області.

Відомі люди 
 Ганна Гунька (1919—1947) — діячка ОУН.
 Павло Гунька — британський оперний співак українського походження.